Тилик Володимир Володимирович, Володи́мир Володи́мирович Ти́лик (21 липня 1938, Дніпропетровськ — 2009) — український композитор.
 Тилик Ігор Володимирович (нар. 20 грудня 1968, Київ) — кандидат мистецтвознавства, хоровий диригент, композитор.